Лёйкс ( или ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Лёйкс, Кес (род. 1986) — нидерландский футболист, защитник клуба «Ники Волос».
 Лёйкс, Франс (1604—1668) — фламандский художник эпохи барокко.
 См. также 
 Лейкс